

Баскаки — село, Суздальський район, Владимирська область
 Баскаки — селище, Шемуршинський район, Чувашія
 Баскаки — присілок, Юр'єв-Польський район, Владимирська область

Баскаки — залізничний зупинний пункт, Коростенська дирекція, Південно-Західна залізниця